

Persone
 William Westmoreland, generale dello United States Army, comandante in capo del MACV durante la guerra del Vietnam
 Conte di Westmorland, titolo dei pari d'Inghilterra

Geografia

Giamaica
 Parrocchia di Westmoreland, parrocchia civile nella contea di Cornwall

Regno Unito
 Westmoreland, contea storica dell'Inghilterra

Stati Uniti d'America
 Westmoreland, comune del Kansas
 Westmoreland, comune del New Hampshire
 Westmoreland, comune dello stato di New York
 Westmoreland, comune del Tennessee
 Contea di Westmoreland, contea della Pennsylvania
 Contea di Westmoreland, contea della Virginia